Тривильяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Население составляет 1683 человека (2008 г.), плотность населения составляет 132 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 3010. Телефонный код — 0775.

Покровительницей коммуны почитается святая Олива из Ананьи, празднование 11 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики